Die Liste der Radwege in Rheinland-Pfalz enthält die Radwege im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz.

Siehe auch 
 Kategorie der Radwege in Rheinland-Pfalz
 Radnetz Baden-Württemberg
 Radwegenetz Hessen
 Radverkehrsnetz NRW
 Liste der Radwege im Saarland
 Liste der Radfernwege in Deutschland
 Radnetz Luxemburg

Weblinks 

 www.radwanderland.de – Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz
 Tourenplaner Rheinland-Pfalz – Auflistung von Radwegen im Tourenplaner (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH)

Rheinland-Pfalz
!Liste
!